Ventilação (química)  processo de separação de misturas
 Ventilação mecânica
 Ventilação pulmonar

Ver também 
 Climatização